Abbásí může být:

 Abbásí (jednotka hmotnosti) – historická íránská jednotka hmotnosti
 Abbásí (mince) – historická perská mince